5-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 8 октября 1989 года в Гонконге с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индонезия, Китай, КНДР, Макао, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и далее по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 2 октября: Тайвань — Таиланд 3:-; Южная Корея — Гонконг 3:0. 
 3 октября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:3, 15:4, 15:2); Гонконг — Макао 3:0 (15:4, 15:4, 15:5).
 4 октября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:3, 15:10, 15:13); Таиланд — Макао 3:0 (15:6, 15:5, 15:2).
 5 октября: Южная Корея — Макао 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Тайвань — Гонконг 3:0 (15:0, 15:6, 15:5).
 6 октября: Тайвань — Макао 3:0; Таиланд — Гонконг 3:0.

Группа В 

 2 октября: КНДР — Австралия 3:0 (15:5, 15:3, 15:5); Китай — Япония 3:1 (15:7, 9:15, 15:10, 15:9).
 3 октября: Япония — Австралия 3:0 (15:0, 15:4, 15:3); КНДР — Индонезия 3:0 (15:1, 15:2, 15:13).
 4 октября: Китай — Австралия 3:0 (15:0, 15:4, 15:2); Япония — Индонезия 3:0 (15:2, 15:1, 15:2).
 5 октября: Китай — Индонезия 3:0 (15:0, 15:3, 15:4); Япония — КНДР 3:0 (15:6, 15:11, 15:2).
 6 октября: Австралия — Индонезия 3:1; Китай — КНДР 3:0.

Матч за 9-е место 
7 октября
 Индонезия — Макао 3:0.

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
7 октября
 Южная Корея — Япония 3:0 (15:7, 15:5, 15:8)
 Китай — Тайвань 3:0 (15:2, 15:3, 15:11)

Полуфинал за 5—8 места 
7 октября
 Таиланд — Австралия 3:2
 КНДР — Гонконг 3:0

Матч за 7-е место 
8 октября
 Австралия — Гонконг 3:0.

Матч за 5-е место 
8 октября
 КНДР — Таиланд 3:-.

Матч за 3-е место 
8 октября
 Япония — Тайвань 3:1 (8:15, 15:9, 15:4, 15:4).

Финал 
8 октября
 Китай — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:1, 15:10).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1989 год в волейболе